Цахариэ, в не-немецкой транскрипции Захария (, ):

 Цахариэ, Генрих Альберт (1806—1875) — германский юрист и политический деятель.
 Захарие, Георг Карл Христиан (1835—1907) — датский геодезист.
 Цахариэ фон Лингенталь, Карл Соломон (1769—1843) — немецкий государствовед и политический деятель(.
 Цахариэ, Юст Фридрих Вильгельм (1726—1777) — немецкий поэт.
 Цахарие фон Лингенталь, Карл Эдуард (1812—1894) — немецкий юрист, исследователь греко-византийского права, сын Карла Соломона Ц.
 Цахариэ, Теодор-Макс (1781—1847) — немецкий профессор, брат Карла Соломона Ц..

См. также 
 Цахариас
 Захария (имя)

Примечания